Га́гра:
 Гагра — город в Абхазии.
 «Гагра» — абхазский футбольный клуб из города Гагра.
 «Гагра» — грузинский футбольный клуб из города Тбилиси.
 Гагра — железнодорожная станция Абхазской железной дороги, расположена в городе Гагра, Абхазия.

См. также